R82 – strada regionale Johannesburg – Kroonstad (Sudafrica)